José Francisco Sánchez González, más conocido como Paquito (nacido el 4 de enero de 1964) es un exfutbolista español. Paquito jugaba en la posición de delantero.

Clubes

Enlaces externos 
Paquito en www.lfp.es

Futbolistas de Madrid
Futbolistas del Club Atlético de Madrid "B"
Futbolistas del Granada Club de Fútbol en los años 1980
Futbolistas del Club Deportivo Málaga
Futbolistas del Club Polideportivo Mérida
Futbolistas del Getafe Club de Fútbol en los años 1990
Nacidos en Madrid